Nova Venécia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Venécia (ort), Espírito Santo, 
 Nova Venécia (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar